Поле боя — многозначное понятие.
 Поле боя — место ведения боевых действий.

Художественные произведения 
 «Поле боя» — рассказ Стивена Кинга.
 «Поле боя» — канадский фильм 2001 года, снятый Сидни Дж. Фьюри с оригинальным названием «».